

Cinema 
 Il jolly è impazzito (The Joker Is Wild, ridistribuito come All the Way) – film di Charles Vidor del 1957
 All the Way – film del 1998 diretto da Marque Owen
 All the Way (Zhifu ) – film del 2001 di Runjiu Shi

Musica 
 All the Way – canzone composta da Jimmy Van Heusen (musica) e Sammy Cahn (parole) ed interpretata da Frank Sinatra per la colonna sonora de Il jolly è impazzito, premiata con l'Oscar per la migliore canzone nel 1958
 All the Way – sigla di chiusura di Kino no Tabi -the Beautiful World- composta da Mikuni Shimokawa
 All the Way – flexi disc di Nicola Arigliano del 1959
 All the Way – album di Frank Sinatra del 1961
 All the Way – album di Brenda Lee del 1961
 All the Way – traccia dell'album Hotter Than Hell dei Kiss del 1974
 All the Way – traccia dell'album Blank Generation di Richard Hell & The Voidoids del 1977
 All the Way – traccia dell'album End of the Century dei Ramones del 1980
 All the Way – traccia dell'album Point of Entry dei Judas Priest del 1981
 All the Way – traccia dell'album Hollywood Rehearsal degli L.A. Guns del 1998
 All the Way... A Decade of Song – album di Céline Dion del 1999 e brano lì inserito e interpretato dalla Dion e da Frank Sinatra
 All the Way – traccia dell'album Ratt dei Ratt del 1999
 All the Way – singolo di Craig David del 2005, estratto dall'album The Story Goes...
 All the Way – traccia dell'album Western Ballads dei Jackson United del 2005
 All the Way – traccia dell'album L'allieva di Mina del 2005
 All the Way – album di Etta James del 2006
All the Way – compilation di Justin Hayward del 2016

Televisione 
 All the Way – miniserie televisiva australiana
 Fino in fondo (All the Way) – episodio della prima stagione di Happy Days
 Bugia pericolosa (All the Way) – episodio della sesta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 All the Way – film TV del 2016 diretto da Jay Roach

Teatro 
 All the Way – opera teatrale di Robert Schenkkan (2014)